Klaus Wiegand ist der Name folgender Personen:
* Klaus Wiegand (Offizier) (* 1941), deutscher Offizier, Generalmajor der Nationalen Volksarmee (NVA)
 Klaus-Dieter Wiegand (1945–2011), deutscher Eisenbahningenieur und -sachverständiger

Siehe auch:
 Klaus Wiegandt (* 1939), deutscher Manager